Howard Smith peut désigner :
 Howard Smith (1893-1968), acteur américain ;
 Howard A. Smith (1912-19?), monteur américain, souvent crédité Howard Smith ;
 Howard Smith (1936-2014), journaliste et réalisateur américain ;
 Howard E. Smith (1945-), monteur américain, lui aussi souvent crédité Howard Smith.